José Martínez puede referirse a:

Políticos 
 José Martínez Emperador, (n. 1914), político y abogado español.
José Martínez de Hoz, (1925-2013), político argentino.
José Martínez de Velasco y Escolar (1875-1936), abogado y político español.

Artes y ciencias sociales 
José Martínez Ahumada, "Limeño" (1936), torero español.
 José Martínez Lacalle (1860-1937), compositor español.
 José Martínez Queirolo (1931-2008), dramaturgo ecuatoriano.
 José Martínez Ros (n. 1981), poeta español.
 José Martínez Ruiz, Azorín (1873-1967), escritor español.
José Martínez Tornel (1845-1916), periodista, abogado y escritor español.
 José Martínez Sánchez (1808-1874), fotógrafo español.
José Martínez Suárez, (n. 1925), director de cine y guionista argentino. 
José Martínez (n. 1975), actor chileno. 
José Julián Martínez (1890-1939), pianista argentino dedicado al tango. 
José Manuel Siso Martínez (1918-1971), intelectual y pedagogo venezolano. 
José Martínez Romero (1925-2005), parapsicólogo español. 
 José Martínez de Sousa (n. 1933), bibliólogo y lexicógrafo español.

Deportistas
 José Miguel Martínez (1971), beisbolista dominicano.
 José Martínez Díaz (1991) futbolista chileno.
 José Martínez García, "Martínez" (1940), futbolista español.
 José Martínez González "Pepe Martínez" (1953-1981), futbolista mexicano.
 José Luis Martínez Gullotta (1984), futbolista argentino.
 José Martínez Palomar (1939), exfutbolista y entrenador español.
 José Martínez Sánchez (1945), futbolista español.
 José Martínez (1979), sandboardista chileno.

Militares 
 José Martínez Fontes, (f. 1764), militar paraguayo.
 José Julián Martínez, (1771-1865), militar argentino.

Miscelánea 
José Martínez Guerricabeitia (1921-1986), anarquista español.
 José Martínez (1944-desaparecido 1977), argentino detenido-desaparecido en la dictadura.